Vanni se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ricardo Oscar Vanni
 Stefano Vanni